Herresingleturneringen ved Wimbeldon 2009 er den 123. herresingleturnering ved Wimbledon i tennis. Forsvarende mester er Rafael Nadal, som i 2008 vandt titlen for første gang.

Pengepræmier 

Den samlede præmiesum for deltagerne i hovedturneringen er £ 4.275.000, hvilket er en stigning på 8,9 % i forhold til året før. Taberne i kvalifikationen vinder tilsammen £ 321.600, og dette er en stigning i forhold til 2008 på 3,1 %.

Kvalifikation 

Kvalifikationsturneringen bliver spillet den 15. – 18. juni 2009 i Bank of England Sports Club i Roehampton, hvor 128 spillere spiller om 16 ledige pladser i hovedturneringen. 119 af spillerne havde kvalificeret sig via deres placering på verdensranglisten, mens ni spillere havde modaget et wild card.

Seedede spillere 

32 af de 128 spillere blev seedet i kvalifikationen på baggrund af deres verdensranglisteplacering pr. 8. juni 2009. Rangeringerne i nedenstående tabel er netop fra verdensranglisten den 8. juni 2009.

Blandt de øvrige 96 deltagere i kvalifikationen er to danskere: Frederik Løchte Nielsen (ATP nr. 275) og Kristian Pless (ATP nr. 332).

Udvalgte resultater 

Kvalifikationen er inddelt i 16 grupper med otte spillere i hver. De 16 gruppevindere kvalificerer sig til hovedturneringen. Resultater fra de to danske deltageres kvalifikationsgrupper:

Gruppe 4

Gruppe 9

Hovedturnering

Spillere 

Hovedturneringen har deltagelse af 128 spillere. 104 spillere har kvalificeret sig i kraft af deres ranglisteplacering pr. 11. maj 2009 (heraf to spillere med beskyttet rangering – markeret med PR nedenfor). Seksten spillere får adgang til hovedturneringen gennem kvalifikationen (Q), mens otte spillere har modtaget et wild card (WC). Følgende spillere er indtil videre kvalificeret til hovedturneringen:

Rangeringerne i tabellen ovenfor er angivet på baggrund af ATP's verdensrangliste pr. 11. maj 2009.

Seedede spillere 

I hovedturneringen seedes 32 spillere efter deres placering på verdensranglisten den 15. juni 2009 og hensyntagen til deres tidligere resultater i græsbaneturneringer. Seedningerne blev offentliggjort den 17. juni 2009, men de blev sidenhen justeret, fordi Gaël Monfils meldte afbud på grund af en håndledsskade. Den endelige seedning fremgår af nedenstående tabel, hvor rangeringerne er pr. 15. juni 2009.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Øverste fjerdedel

Anden fjerdedel

Tredje fjerdedel

Nederste fjerdedel

Se også 
 Wimbledon Championships 2009 (damesingle)
 Wimbledon Championships 2009 (herredouble)
 Wimbledon Championships 2009 (damedouble)
 Wimbledon Championships 2009 (mixed double)

Kilder / eksterne henvisninger 
 Wimbledon Championships

Noter 

Herresingle 2009
2009